Jezerní paní, též Jezerní panna či Panna z jezera či Dáma od jezera může být:
 Jezerní paní – postava z mýtů o králi Artušovi
 Jezerní paní (The Lady of the Lake) – poéma Waltera Scotta z roku 1810
 Jezerní paní (La donna del lago) – opera Gioacchina Rossiniho z roku 1819 na motivy W. Scotta